Кели Брук (; рођена 23. новембар 1979) енглеска је глумица, фото-модел и ТВ презентер. Најпознатија је по својој улози у хорор филму Пирана 3D.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1979.
Енглеске глумице
Биографије живих особа